Das Dameneinzel der US Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Samantha Stosur, die im Viertelfinale gegen die Weltranglistenführende Wiktoryja Asaranka ausschied. Siegerin wurde Serena Williams, die mit einem Finalsieg über Asaranka ihren vierten Titel in Flushing Meadows und den insgesamt 15. Grand-Slam-Titel feierte.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Dameneinzel
2012